Уртаку́льский сельсове́т () — муниципальное образование в Буздякском районе Башкортостана.

Административный центр — село Уртакуль.

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
Днепровка — деревня, упраздненная в 2005 году.

Примечания 

Муниципальные образования Буздякского района
Сельские поселения Башкортостана